La Fin,  et dernier épisode de la saison 5 de X-Files : Aux frontières du réel
 La Fin, roman d'Anna Seghers (1956)
 La Fin, roman de Lemony Snicket,  et dernier tome des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire (2006)

Voir aussi 
 
 
 
 
 Fins, une commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie